Cud w Bernie – potoczne określenie meczu finałowego mistrzostw świata w piłce nożnej 1954
 Cud w Bernie – niemiecki film fabularny z 2003 roku w reżyserii Sönke Wortmanna